Providenzkirche („Zur Göttlichen Vorsehung“) heißen Kirchen in

Deutschland:
 Zur göttlichen Vorsehung (Angerstein) (profaniert)
 Providenzkirche (Heidelberg)
 Zur Göttlichen Vorsehung (Königsbrunn)
Frankreich:
  Chapelle de la Providence, Quimper
Indien:
 Igreja da Nossa Senhora da Divina Providência (Velha Goa)
Litauen:
 Kirche der Göttlichen Vorsehung Utena
Moldau:
 Kathedrale der göttlichen Vorsehung (Chișinău)
Polen:
 Hofkirche (Breslau)
 Zur Göttlichen Vorsehung (Sterławki Wielkie)
 Tempel der Göttlichen Vorsehung (Warschau)

Liste (Kirchengebäude nach Name)